Jaeger kan syfta på:

 Atelier Jaeger – en ateljé för fotografi och hovfotograf i Stockholm
 Jaeger (företag) – ett brittiskt klädesmärke
 Gray Fox (alias Frank Jaeger) – japansk datorspelsfigur

Personer
 Andrea Jaeger (född 1965), amerikansk tennisspelare
 Johannes Jaeger (1832–1908), tysk fotograf verksam i Stockholm
 Frank Jaeger (1926–1977), dansk författare

Se även
 Jäger